Гней Фу́львий Центума́л () — имя нескольких римских политиков:
 Гней Фульвий Центумал — легат в 302 году до н. э., консул 298 года до н. э., пропретор в 295 году до н. э. и диктатор в 263 году до н. э.;
 Гней Фульвий Центумал — консул 229 года до н. э., проконсул Иллирии в 228 году до н. э., внук предыдущего;
 Гней Фульвий Центумал — курульный эдил 214 года до н. э., претор 213 года до н. э. и консул 211 года до н. э. Участник 2-й Пунической войны. Сын предыдущего.